Crescendo, mot italien indiquant qu'il faut augmenter graduellement l'intensité d'un son ;
 Crescendo, chaîne de restauration en libre-service française ;
 Crescendo, pédale d'orgue ;
 Crescendo, festival français estival de rock progressif de trois jours à Saint-Palais-sur-Mer.

Titres 

 Crescendo, roman, deuxième tome de La Saga des anges déchus de Becca Fitzpatrick ;
 Crescendo, film allemand, italien et autrichien de 2019.